N75 est un sigle qui peut faire référence à :
 Affections de la glande de Bartholin, d’après la Classification internationale des maladies,
 HMS Parthian (N75), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N75, smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres